Велика Рујишка је насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у овом насељеном мјесту је пописано 103 лица.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Нови Град

Спољне везе 
 "Политика", 17. нов. 1940.

Општина Нови Град
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини